Carbajosa de la Sagrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carbajosa de la Sagrada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Carbajosa de la Sagrada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar